Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Butch Walts che ha battuto in finale Brian Gottfried 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (finale)

 Manuel Orantes (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1977